Der Begriff Lagerkommandant steht für:

 allgemein der Kommandant eines Gefangenen- oder Straflagers
 im Speziellen der Kommandant eines Konzentrationslagers aus der NS-Zeit, siehe KZ-Kommandant